GetUp - organização política australiana
 Get Up (canção de Amel Larrieux) - do álbum Infinite Possibilities de 2000
 Get Up (canção de Beverley Knight)
 Get Up (canção de Ciara) - do álbum Ciara: The Evolution
 Get Up (canção de Juliette and the Licks) 
 Get Up (canção de Planetshakers)
 Get Up (canção de R.E.M.) 
 Get Up (canção de Sleater-Kinney)
 Get Up (canção de Superchick)
 Get Up (canção de The Coup) - do álbum Party Music de 2001
 Get Up (canção de Unwritten Law) - do álbum Here's to the Mourning de 2005
 Get Up (canção de 50 Cent) - do álbum Before I Self Destruct
 Get Up (canção de DJ Ross)
 Get Up (álbum) - de Richie Kotzen
 Get Up! - filme dirigido por Kazuyuki Izutsu
 GET-UP - união de estudantes organizados da University of Pennsylvania

Desambiguação